255. Infanterie-Division steht für:
 255. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg
 255. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband der Wehrmacht